La Baronia de Rialb, municipi de la comarca de la Noguera
 Baró de Rialp, el títol nobil·liari.